24 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego (ros. 24-я пехотная дивизия) – dywizja piechoty Armii Imperium Rosyjskiego, w tym okresu działań zbrojnych I wojny światowej.

W 1914 r. wchodziła w skład 1 Korpusu Armijnego. Sztab dywizji stacjonował w Pskowie.

Skład dywizji i dyslokacja pokojowa (1914) 
 1 Brygada Piechoty (Psków)
 93 Irkucki Pułk Piechoty (Psków)
 94 Jenisejski Pułk Piechoty (Psków)
 2 Brygada Piechoty (Psków)
 95 Krasnojarski Pułk Piechoty (Juriew)
 96 Omski Pułk Piechoty (Psków)
 24 Brygada Artylerii (Ługa)

Przypisy 

Podstawowe dywizje piechoty Imperium Rosyjskiego